Соревнования в эстафетной гонке 4 по 10 км среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 27 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015